Повіт Касіма (Ібаракі)
Повіт Касіма (Ісікава)

Див. також 
Касіма